Herron ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Herron (* 1978), costa-ricanischer Fußballspieler
 Bob Herron (1924–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles D. Herron (1877–1977), US-amerikanischer Offizier (Generalleutnant)
 Denis Herron (* 1952), kanadischer Eishockeytorhüter
 Francis J. Herron (1837–1902), US-amerikanischer General
 George D. Herron (1862–1925), US-amerikanischer Geistlicher, Dozent, Schriftsteller und Protagonist der Social Gospel-Bewegung
 John Herron (* 1994), schottischer Fußballspieler
 Kevin Herron (* 1979/80), US-amerikanisch-deutscher Footballtrainer
 Mack Herron (1948–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mick Herron (* 1963), englischer Schriftsteller
 Ron Herron (1930–1994), britischer Architekt und Autor
 Tim Herron (* 1970), US-amerikanischer Golfspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Herron (Michigan)
 Herron (Montana)
 Herron (Washington)

in Australien:
 Herron (Western Australia)

Geographische Objekte:
 Herron River, Fluss in Alaska
 Herron-Gletscher, Gletscher in Alaska

Siehe auch:
 Heron